En comptabilité, on distingue :
 le passif (comptabilité) du bilan c'est-à-dire la partie du bilan qui regroupe les capitaux propres, les provisions et les dettes ;
 les passifs, c'est-à-dire les éléments du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entreprise, c'est-à-dire les obligations de l'entreprise à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Les passifs comprennent les provisions et les dettes.
 
En grammaire, la voix passive est une possibilité parmi d'autres d'énoncer l'action verbale.

L'habitat passif est une notion désignant un bâtiment dont la consommation énergétique au mètre carré est très basse.

 Dans une relation homosexuelle, le passif est la personne qui est pénétrée analement ou oralement par son partenaire.

Voir aussi